Amerikai Egyesült Államok
Buck (Pennsylvania)
Buck Township (Hardin megye, Ohio)
Buck Township (Luzerne megye, Pennsylvania)

Egyéb
Buck, félszemű megyét, A Jégkorszak-filmek szereplője